Хосе Контрерас:
* Контрерас, Хосе (род. 1971) — кубинский бейсболист.
 Контрерас, Хосе (род. 1977) — чилийский футболист.
 Контрерас, Хосе (род. 1982) — чилийский футболист.
 Контрерас, Хосе (род. 1994) — венесуэльский футболист.
 Контрерас, Хосе Мануэль (род. 1986) — гватемальский футболист.
 Контрерас, Хосе Энрике (род. 1997) — сальвадорский футболист.